Сара Эррани и Роберта Винчи — победительницы турнира.

Пара Андреа Главачкова / Луция Градецкая защищала свой прошлогодний титул, но уступила в полуфинале.

Общая информация 
Впервые с 2003 года одной теннисистке удалось выйти в финал и в одиночном и парном разряде. Тогда Ким Клейстерс уступила одиночный матч, но выиграла парный.

До этого турнира участницы решающего матча трижды играли в финалах турниров Большого шлема в данном разряде и каждый раз уступали.

Впервые с 1981 года в финале турнира сыграли две мононациональные пары.

Сара Эррани и Роберта Винчи стали первыми теннисистками с 1994 года, которым удалось выиграть три самых статусных соревнования на красном грунте в одном сезоне.

Сара Эррани и Роберта Винчи стали первыми итальянками с 2007 года которым покорился французский турнир в этом разряде.

Мононациональная пара выигрывает турнир пятый год подряд ( до этого восемь лет подряд турнир выигрывали интернациональные пары ).

Посев 

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Титул)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Полуфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Четвертьфинал)
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Финал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Первый раунд)
  Натали Грандин /  Владимира Углиржова ''(Второй раунд)

<ol start=10>
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс ''(Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха ''(Третий раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес ''(Полуфинал)
  Светлана Кузнецова /  Вера Звонарёва ''(Отказ)
  Ярмила Гайдошова /  Анастасия Родионова ''(Четвертьфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза ''(Первый раунд)
  Марина Эракович /  Моника Никулеску ''(Второй раунд)
  Хисела Дулко /  Паола Суарес (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

 Ирэна Павлович /  Араван Резаи (Первый раунд)
 Ализе Корне /  Виржини Раззано (Первый раунд)
 Каролин Гарсия /  Матильда Юханссон (Первый раунд)
 Клер Фёэрстен /  Виктория Ларрьер ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Ирина Бремон /  Софи Лефевр ''(Первый раунд)
  Северин Бельтрам /  Лора Торп ''(Первый раунд)
  Жюли Куэн /  Полин Пармантье ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=1/4 финала

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л. Хубер  Л. Реймонд
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К. Канепи  Ш. Чжан
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=7| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= И. Павлович  А. Резаи
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С. Форетц  К. Младенович
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К. Деллакква  А. Панова
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Е. Бирнерова  П. Цетковская
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= И.-К. Бегу  Ш. Пеер
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Я. Гайдошова  А. Родионова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= 
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=6| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К. Янс  А. Кудрявцева
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ж. Гусарова  К. Макхейл
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А. Павлюченкова  Л. Шафаржова
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ф. Пеннетта  Ф. Скьявоне
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С. Кырстя  А. Морита
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=r

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А. Кербер  А. Радваньская
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= И. Бенешова  Б. Заглавова
| RD1-score16-1=64
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= К. Канепи  Ш. Чжан
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С. Форетц  К. Младенович
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К. Деллакква  А. Панова
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= Я. Гайдошова  А. Родионова| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=12
| RD2-team05= 
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=63
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ж. Гусарова  К. Макхейл
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=5

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ф. Пеннетта  Ф. Скьявоне
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=6| RD2-seed08= 
| RD2-team08= А. Кербер  А. Радваньская
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= К. Канепи  Ш. Чжан
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=14
| RD3-team02= Я. Гайдошова  А. Родионова| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=12
| RD3-team03= | RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=6| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Ф. Пеннетта  Ф. Скьявоне
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=2

| RD4-seed01=14
| RD4-team01= Я. Гайдошова  А. Родионова
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=12
| RD4-team02= | RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 

}}

 Секция 2 

 Секция 3 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=1/4 финала

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= М.Кириленко  Н.Петрова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л.Домингес  Р.Опранди
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А.Аманмурадоваa  К.Бондаренко
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К.Суарес  А.Екимова
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=7| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ц.Чжуан  В.Душевина
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= П.Херцог  У.Радваньская
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=r
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= И.Бремон  С.Лефевр
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08=

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые